Góry:
 Błyszcz – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Błyszcz – wzniesienie w Tatrach Zachodnich, między Banistą Przełęczą a Pyszniańską Przełęczą
 Błyszcz – wzniesienie w Sudetach Środkowych w północno-środkowej części Gór Sowich.
Inne:
 błyszcz (Adomerus) – rodzaj pluskwiaków z rodziny ziemikowatych.
 błyszcz, błyszczka – błystka
 błyszcz – rysunek w postaci połyskujących pasemek na promieniowym lub stycznym przekroju drewna gatunków o dużych i licznych promieniach rdzeniowych, występujący między innymi u dębu i buka
 błyszcz: preparat do apreturowania nadającego połysk skórom
 błyszcz: zwiększający połysk dodatek do farb 
 błyszcze: minerały będące związkami metalu z siarką, selenem, tellurem
 błyszcz antymonu – antymonit
 błyszcz bizmutu – bizmutyn
 błyszcz kobaltu – kobaltyn
 błyszcz miedzi – chalkozyn
 błyszcz ołowiu – galenit
 błyszcz srebra – argentyt
 błyszcz żelaza – krystaliczna odmiana hematytu
zobacz też: łyszczyk